James Berkeley (ok. 1394–1463) – angielski arystokrata, 1. baron Berkley („Jakub Sprawiedliwy”)
 James Berkeley (1679-1736) – brytyjski arystokrata i wojskowy, 3. hrabia Berkeley